Kosice puede referirse a:

Geografía 
Košice, ciudad de Eslovaquia.
Región de Košice, región de Eslovaquia
Kosice (Hradec Králové), localidad de Hradec Králové, Eslovaquia 
Košice (Kutná Hora), localidad de Kutná Hora, Eslovaquia
Distrito de Košice-okolie, distrito de la región homónima.
Košice I, distrito de la región homónima.
Košice II, distrito de la región homónima.
Košice III, distrito de la región homónima. 
Košice IV, distrito de la región homónima.

Personas 
Gyula Kosice, escultor argentino.

Otros 

Aeropuerto Internacional de Košice.
FC VSS Košice, club de fútbol eslovaco desaparecido.
Lokomotiva Košice, club de fútbol eslovaco.
FC Košice, club de fútbol eslovaco.
HK Košice, club de balonmano eslovaco.
ŠKP Košice, club de waterpolo eslovaco.